Le Championnat du Portugal de football 1959-1960 est la  de la compétition qui voit la victoire de Benfica.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1959-60 sur leballonrond.fr

1959-1960
Championnat Portugal Football 1959-1960 D1
Championnat Portugal Football 1959-1960 D1
Portugal
Portugal